Featherstone kan  syfta på:

 Featherstone Brewery – ett tidigare bryggeri i Enderby, Leicestershire, England
 Featherstone Castle – ett slott  i grevskapet Northumberland

Geografi
 Featherstone – en stad i West Yorkshire, England
 Featherstone, Northumberland – en ort i Northumberland, England
 Featherstone, Staffordshire – en ort i Staffordshire, England

Personer
 Mike Featherstone (1946–), en brittisk sociolog